SEAT Toledo III (type 5P) var en lille mellemklassebil fra bilfabrikanten SEAT bygget mellem februar 2004 og maj 2009.

Modelhistorie 
Bagagerummet kunne ligesom i forgængeren rumme 500 liter. Med 1568 mm var karrosseriet betydeligt højere end på de foregående Toledo-modeller. På trods af antydningen af sedan gælder Toledo som kompakt MPV. SEAT repræsenterede ligeledes dette segment med søstermodellen Altea.

Toledo III var baseret på PQ35-platformen (ligesom f.eks. Volkswagen Golf V eller Škoda Octavia II). En bemærkelsesværdig detalje var (ligesom på Altea) de parallelt modsat stående forrudeviskere, som i hvilestillingen var skjult bag A-søjlen.

Efter faceliftet af søstermodellerne León og Altea blev produktionen af Toledo III indstillet i midten af 2009.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 SEAT Toledo instruktionsbog. SEAT, S.A., september 2004.
 SEAT Toledo instruktionsbog. SEAT, S.A., februar 2006. 5P5012003AM.

Eksterne henvisninger 

3
Kompakte MPV'er
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2004
Biler fra 2000'erne